

Cinema
 Revolution – film del 1968 diretto da Jack O'Connell
 Revolution – film del 1985 diretto da Hugh Hudson
 Revolution Studios – studio cinematografico partner di Sony Pictures

Letteratura
 Revolution – romanzo di Jennifer Donnelly

Televisione 
 Revolution – film TV del 2009 diretto da Michael Rymer
 Revolution – serie televisiva statunitense del 2012

Informatica
 Revolution Software – casa produttrice di videogiochi britannica
 Revolution – videogioco del 1986
 Revolution – clone di HyperCard per Unix

Musica 
 R.evolution – album dei Solis String Quartet del 2009
 Revolution – album di Miranda Lambert del 2009
 Revolution – album dei Q65 del 1965
 Revolution – singolo dei The Beatles del 1968
 Revolution – album dei The Dubliners del 1970
 Revolution – singolo dei The Cult del 1985, dall'album Love
 Revolution – album di Little Steven del 1989
 Revolution – album degli Slaughter del 1997
 Revolution – album degli Alternative TV del 2001
 Revolution – album di Dalida del 2001
 Revolution – singolo delle The Veronicas del 2006, dall'album The Secret Life of...
 REvolution – album dei Lynch Mob del 2003
 Revolution – singolo dei Judas Priest del 2005
 Revolution – singolo dei Panik del 2007, dall'album Niemand hört dich
 Revolution – album di Ève Angeli del 2008
 Revolution – singolo di Congorock del 2009
 Revolution – singolo dei Flogging Molly del 2011
 Revolution – album dei Lacrimosa del 2012
 Revolution – singolo di R3hab con le NERVO ed Ummet Ozcan del 2013
 (r)Evolution – album degli HammerFall del 2014
 Revolution – singolo di Roy Paci & Aretuska del 2017
 Revolution – singolo dei Coldrain del 2018

Wrestling 
 Revolution – evento della AEW

Pagine correlate 
 Revolutions
 The Revolution (disambigua)
 Rivoluzione (disambigua)

Altri progetti